„Søløven” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Søløven” – torpedowiec typu Støren z lat 80. XIX wieku
 „Søløven” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Søløven” – trałowiec typu Søbjørnen z okresu II wojny światowej
 „Søløven” (P510) – kuter torpedowy typu Søløven z lat 60. XX wieku
 „Søløven” (P563) – okręt patrolowy typu Flyvefisken z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów